Црква Свете Тројице може да буде: